Дмитрий Вячеславович Дашкевич (; род. 20 июля 1981) — белорусский политик, общественный и религиозный активист. Бывший лидер незарегистрированного оппозиционного белорусского движения «Молодой Фронт».

Биография 
Родился 20 июля 1981 г. в д. Кушнеры Ивацевичского района Брестской области, до пяти лет жил на Дальнем Востоке — в посёлке Ягодное Магаданской области. Большую часть жизни провёл в райцентре Старые Дороги Минской области.

Принимал участие в президентской кампании 2006 года, поддерживая кандидата от оппозиции Александра Милинкевича. Вместе с другими членами молодёжного движения принимал участие в акциях протеста после выборов и в кратковременном палаточном лагере на центральной площади Минска. После ликвидации палаточного лагеря был арестован вместе с другими 500-ми членами молодёжного движения.

1 ноября 2006 года Дмитрий Дашкевич был осуждён на полтора года лишения свободы по ст. 193-1 УК (деятельность от имени незарегистрированной организации) с отбыванием наказания в Шкловской колонии общего режима.

В декабре 2006 международная организация Amnesty International признала Дмитрия Дашкевича узником совести.

В ноябре 2007 Дашкевич был оштрафован по ст. 402 УК «Отказ либо уклонение свидетеля от дачи показаний» за отказ от дачи показаний против своих друзей из Молодого Фронта, в частности, против Ивана Шило.

24 марта 2011 года Дашкевич был осуждён на 2 года лишения свободы по ст. 339 УК (хулиганство) за день до событий 19 декабря в Беларуси.

28 августа 2013 года Дмитрий Дашкевич вышел на свободу.

На митинге 19 сентября 2016 года объявил об том, что «Молодой Фронт» будет собирать подписи под обращение в Министерство культуры за придание бело-красно-белому флагу статуса нематериальной историко-культурной ценности. 24 сентября был задержан милицией перед акцией сбора подписей, но акция всё равно состоялась. В конце того же дня был отпущен. Тем не менее власти проигнорировали результаты сбора подписей и оштрафовали участников сбора.

9 декабря 2017 года  сменил Дашкевича в качестве лидера «Молодого Фронта».

15 января 2021 года Дашкевич был задержан во время вахты у ресторана «Поедем поедим», закрытия которого добиваются активисты из-за расположения у места захоронения жертв сталинских репрессий в районе урочища Куропаты.

Примечания

Ссылки 
 
 Освободите Дмитрия Дашкевича! 10 тысяч журавликов в поддержку свободы слова в Беларуси
 Naviny.by — Дмитрий Дашкевич
  // Кто, если не мы? Протесты и забастовки в Беларуси. 21 августа 2020. (Минск, 21 августа, интервью Дмитрия Дашкевича Еврорадио о Куропатах, Окрестина, Лукашенко и протестах в Беларуси 2020)
  // Радыё Свабода. 9 ноября 2020. (Пасьля 15 сутак арышту на волю выйшаў актывіст Зьміцер Дашкевіч. Ён расказаў пра ўмовы ў камэрах, у якіх не адны суткі без матрасаў і вады ўтрымлівалі капітана міліцыі Дзьмітрыя Кулакоўскага, былога кіраўніка ДАІ менскай вобласьці Сяргея Маслоўскага, паэта Дзьмітрыя Строцава, трэнэра Юрыя Булата)
  // NN VIDEO TV. 3 декабря 2020.

Политики Белоруссии
Лица, признанные узниками совести организацией Amnesty International в Белоруссии
Лица, признанные политическими заключёнными правозащитным центром «Весна»
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании